Дегтя́рск — топоним:
 Дегтярск — город в Свердловской области, административный центр городского округа Дегтярск.
 Городской округ Дегтярск — муниципальное образование в Свердловской области.

См. также